Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Justine Henin-Hardenne 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (campionessa)
 Justine Henin-Hardenne (finale)
 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (secondo turno)

 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Chanda Rubin (secondo turno)
 Anastasija Myskina (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2003